Кинси може да се отнася за:
 Кинси, германско-американски филм от 2004 година
 Алфред Кинси (1894-1956), американски биолог
 Институт „Кинси“, американски научен институт